Четыре:
 4 (фильм) — фильм Ильи Хржановского, Россия.
 4 (число) — натуральное число.